województwo płockie – województwo w okresie I Rzeczypospolitej (w latach 1495–1793)
 województwo płockie – województwo w latach 1816–1837
 Województwo płockie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo płockie – województwo w latach 1975–1998